Henning Mourier Lemche (1904-1977) est un zoologiste danois
 Kris Lemche (né en 1978) est un acteur canadien
 Niels Peter Lemche (né en 1945) est professeur d'exégèse biblique danois